Bonneuil (Charente)
 Bonneuil (Indre)
ook:
Bonneuil-en-France,  Val-d'Oise
Bonneuil-en-Valois, Oise 
Bonneuil-les-Eaux, Oise 
Bonneuil-Matours, Vienne 
Bonneuil-sur-Marne,  Val-de-Marne